Marianne Ehrmann (1755-1795), Zwitserse actrice, schrijfster en redactrice
 Max Ehrmann (1872-1945), Amerikaans schrijver, dichter en advocaat

Achternaam